Geometria:
 Triangle, polígon de tres costats.
 Música:
 Triangle (instrument musical), instrument musical de percussió.
 Geografia:
 Triangle de les Bermudes, zona de l'oceà Atlàntic famosa per les desaparicions de vaixells i avions que s'hi han produït.
 Triangle (Israel) assentament humà.
 Astronomia:
 Triangle d'Estiu, asterisme de l'hemisferi nord.
 Constel·lació del Triangle
 Constel·lació del Triangle Austral
 Química:
Triangle (química), estri de laboratori de química.
 Premsa:
 El Triangle, revista setmanal d'informació general.